Janggi-dong kan syfta på:
Janggi-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, Sydkorea
Janggi-dong, Gimpo, stadsdel i Gimpo, Gyeonggi, Sydkorea